Standage ist der Familienname folgender Personen:

Simon Standage (* 1941), britischer Violinist und Dirigent
Tom Standage (* ?), englischer Wissenschaftsjournalist